La Jalousie, pièce de théâtre de Sacha Guitry (1915)
 La Jalousie, roman français d'Alain Robbe-Grillet (1957)
 La Jalousie, téléfilm français réalisé par Raymond Rouleau (1976)
 La Jalousie, court métrage français réalisé par Christophe Loizillon (1989)
 La Jalousie, court métrage britannique réalisé par Helen Williams (2003).
 La Jalousie, long métrage français réalisé par Philippe Garrel (2013).

Voir aussi